These Days puede referirse a:

These Days (1986): canción del álbum Lifes Rich Pageant, del grupo R.E.M. 
These Days (1995): sexto álbum de Bon Jovi
These Days (1995): gira por 35 países de Bon Jovi  
These Days (1995): canción del álbum homónimo, del grupo Bon Jovi
These Days (2011): canción del álbum Wasting Light, de la banda Foo Fighters.